Мбо́ши — народ, проживающий на территории тропической Африки в среднем течении реки Конго и долинах её притоков Ликвала и Алима (Республика Конго). Их численность составляет приблизительно 270 тыс. человек.

Язык 
Язык мбоши принадлежит к зоне C группы банту бенуэ-конголезской семьи.

Семейное устройство 
Основная социальная ячейка — большесемейная община. Счёт родства матрилинейный, развита полигиния.

Религия 
Большая часть мбоши исповедует христианство (католичество), но некоторые сохранили традиционные верования.

Традиционные занятия 
Основные занятия мбоши — тропическое ручное подсечно-огневое земледелие (маниок, ямс, батат, таро, бананы), которым занимаются на приусадебных участках в основном женщины, в заболоченных низинах для полей используются насыпные гряды, применяются зелёные удобрения; собирательство (орехи кола, плоды дикой масличной пальмы); речное рыболовство; работают на лесоразработках.

Жилище 
В прошлом преобладали разбросанные поселения, ныне увеличилось число компактных деревень, расположенных вдоль рек и дорог, четырёхугольной планировки, дома в них обращены фасадами внутрь на центральную площадь; в селениях имеются мужские дома. Жилище — прямоугольное в плане, с каркасными, оплетёнными прутьями стенами и высокой двускатной крышей из листьев пальмы рафии.

Литература 
 Андрианов Б. В. Мбоши // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С. 545
 Берсо А. Народы Африки / Глав. ред. Толстов. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1954. С.56

Примечания

Ссылки 

Народы Республики Конго
Народы Экваториальной Африки
Народы банту